Бессо́нница (инсомния) — расстройство сна. Другие значения:

В литературе и искусстве 
 «Бессонница» — роман Стивена Кинга (1994).
 «Бессонница» — одноактный балет Иржи Килиана на музыку Дирка Хаубриха (2004).

В кинематографе 
 «» — немой короткометражный фильм Эрла Меткалфа (США, 1916).
 «Бессонница» — детективный триллер Эрика Шёльдбьерга (Норвегия, 1997).
 «Бессонница» — детективный триллер Кристофера Нолана (США, 2002).
 «Бессонница» — мультипликационный фильм Владимира Лещёва (Латвия, 2004).
 «Бессонница» — телесериал режиссёра Андрея Мармонтова (Россия, 2014).
 «Бессонница» — телесериал (США, 2018).
 «Бессонница» — российский фестиваль анимации, проводящийся с 2013 года.

В музыке 
 «Бессонница» — альбом российской фолк-группы «Рада и Терновник» (2004).
 «Бессонница» — студийный альбом альбом российской певицы Кристины Орбакайте 2016 года.
 «Бессонница» — песня украинской поп-певицы Веры Брежневой (2012).
 «Insomnia» — сингл британской электронной группы Faithless (1995).
 «Insomnia» — сингл метал-группы Megadeth (1999).
 «Insomnia» — песня немецкой grindcore группы Blood на альбоме Mental Conflict (1994).
 «Бессонница» — песня певицы МакSим.